Daniel Xhafaj – calciatore albanese
 Fatmir Xhafaj – politico albanese